Fängelse kan syfta på:

 Fängelse – en typ av straff i form av frihetsberövande
 Fängelse – en plats där dömda avtjänar fängelsstraff, se anstalt (kriminalvård)
 Militärfängelse – n kriminalvårdsanstalt som drivs av en krigsmakt och är avsedd för krigsmän
 Fängelse (film) – en film från 1949 i regi av Ingmar Bergman

Se även 
 Kriminalvård – en form av anstaltsvård i verkställighet av fängelsestraff och frivård
 Ungdomshem –  i Sverige en vårdform